Medalja za hrabrost
se podeljuje za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. 

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije.

Odlikovanja Republike Slovenije